Divoká jízda může znamenat:

 Divoká jízda (kniha) – soubor 18 erotických povídek z roku 2006
 Filmy
 Divoká jízda (film, 1960) – americký film z roku 1960 Harveyho Bermana s Jackem Nicholsonem
 Divoká jízda (film, 2004) – kanadský film z roku 2004 Marka Griffithse
 Divoká jízda (film, 2006) – americký film z roku 2006 Billyho Kenta
 Divoká jízda (film, 2007) – americký film z roku 2007 Nilse Myerse
 Divoká jízda na létajícím koberci – turecký film z roku 2005
 Another Gay Movie 2: divoká jízda – americko-německý film z roku 2008